Лаптев, Константин Николаевич (Антонович) (1904—1990) — украинский советский оперный певец, народный артист СССР.
 Лаптев, Константин Яковлевич (1921—2001) — Герой Советского Союза (1944).